West kan som auktorsförkortning betyda:

 Rick West
 George Stephen West
 Luther Shirley West
 Reginald James West
 William West

Robotskapade auktorsförkortningar